Hlíðarháls kan syfta på följande platser:

Island 

 Hlíðarháls (kulle i Island), Västfjordarna, 
 Bæjarháls, kulle, Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar